Zamieszki w Mołdawii (2009)
 Zamieszki w Mołdawii (1989)